Кэ́мпбелтон () — город в графстве Рестигуш провинции Нью-Брансуик (Канада).

Город находится на севере провинции на границе с провинцией Квебек, на южном берегу реки Рестигуш. Основан в 1837 году, статус города получил в 1958 году. Основа экономики — лесная промышленность и туризм.

История 
На берегах реки издавна жили микмаки. Около 1700 года в окрестностях нынешнего города стали селиться французы, которые занимались рыболовством и пушной торговлей с микмаками, тогда же здесь была основана торговая фактория. Недалеко от будущего города, в устье реки Рестигуш, 3-8 июля 1760 года состоялось Битва при Рестигуше — заключительное морское сражение Семилетней войны между английским и французским флотом за обладание Северной Америкой. Поражение французов в сражении и в Семилетней войне привело к захвату Новой Франции англичанами и насильственной депортации франко-акадцев.

В последующие десятилетия на берегах реки начали селиться шотландские поселенцы. В 1769 году шотландец Хью Бейли и его партнер создали компанию, которая занималась пушной торговлей и засолкой лосося в том месте, где сейчас находится Кэмпбелтон. Компания была продана в Лондоне купцу Джону Шулбреду, которым в 1773 году было создано первая британское поселение на Рестигуше. Его агент, Уильям Смит, привёз шотландских рыбаков из Абердина для работы на компанию. Двое из этих рыбаков, Джон Дункан и Роберт Адамс, привезли с собой семьи и поселились в районе Атхолвилла.

В 1794 году шотландец из Перта по имени Александр Фергюсон поселился в Мартине (будущий Кэмпбелтон), а его брат Роберт присоединился к нему двумя годами позже. В 1803 году Роберт Фергюсон унаследовал бизнес своего брата и быстро стал крупнейшим продавцом и экспортером рыбы в Рестигуше. В 1840 году он поставлял от 1200 и 1400 баррелей соленого лосося в год. Им также была построена мельница и лесопилка, и он занялся экспортом лесоматериалов.

В 1875 году в Кэмпбелтон пришла Межколониальная железная дорога, в 1876 году построен железнодорожный вокзал, что способствовало дальнейшему развитию Кэмпбелтона. Его население быстро увеличивалось, достигнув 1800 человек в 1891 году. В 1889 году Кэмпбелтон получил статус города (Town).

11 июля 1910 года пожар, начавшийся на лесопилке на набережной, уничтожил большую часть города. Новые здания в городе стали строиться из кирпича и других огнеупорных материалов. В 20-х годах XX века город стал одним из ведущих торговых центров на севере Нью-Брансуика и имел три банка, пять церквей, две школы, 6 гостиниц и больницу. В то время на железнодорожную станцию Кэмпбелтона ежедневно прибывало более 16 поездов. В 1928 году был построен целлюлозно-бумажный комбинат в близлежащем Атхолвилле.

В 1958 году Кэмпбелтон получил статус города, в том же году началось строительство моста Д. С. Ван Хорна через реку Рестигуш, который был спроектирован для облегчения поездок между Квебеком и северным Нью-Брансуиком. Мост был закончен в 1961 году и связал Кэмпбелтон с полуостровом Гаспе. Границы Кэмпбелтона были расширены в 1979 году, когда Ричардсвилл стал частью города.

Кэмпбелтон также известен тем, что возле него периодически появляется свой «Летучий голландец», который называют «Горящим кораблём залива Шалёр». Иногда его видят в виде горящего парусного корабля, иногда в виде огненный шара на поверхности воды. По одной из версий первыми увидели корабль-призрак португальские мореплаватели примерно в 1500 году. По другой версии это корабль-призрак времён Битвы при Рестигуше. Скептики полагают, что это лишь оптический обман в результате теплового воздействия волн, отражения от водной поверхности или просто галлюцинации
.

Население 
Кемпбелтон является крупнейшим городом графства, население на 2016 год составляет 6883 человек. Преобладает франкоязычное население и его доля неуклонно растёт.

Изменение численности население Кэмпбелтона

Родной язык жителей (2006)

Климат

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города
  Statistics Canada — Campbellton, 2001
 The Canadian Encyclopedia — Campbellton

Города Нью-Брансуика